Gastrocopta similis är en snäckart som först beskrevs av Sterki 1909.  Gastrocopta similis ingår i släktet Gastrocopta och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
similis